Rāmsar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ramsar, Iran, kommunhuvudort, Mazandaran, 
 Shahrestān-e Rāmsar, kommun, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar